Krystian Wirtemberski (książę oleśnicki) –
 Krystian Ulryk Wirtemberski –

Zobacz też